Martine Reymond (née le ) est une organiste et claveciniste vaudoise.

Biographie 
Après un diplôme d'orgue obtenu au Conservatoire de Lausanne auprès d'André Luy , Martine Reymond passe avec succès sa virtuosité au Conservatoire de musique de Genève auprès de François Delor, organiste de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Martine Reymond suit en parallèle l'enseignement de Christine Sartoretti au clavecin, qui l'amène au diplôme obtenu en 1982. Elle complète sa formation par de nombreux stages internationaux, notamment auprès de Marie-Claire Alain, Ton Koopman, Michaël Schneider et Giorgio Carnini.

Organiste titulaire au Temple de Saint-Vincent de Montreux depuis 1980, elle crée l'Association des concerts de Saint-Vincent au milieu des années 1990, avec pour but d’animer culturellement ce lieu, notamment avec le Festival « L'été, c'est l'orgue ». Martine Reymond est à l'origine de l'installation en 2009 du nouvel orgue Metzler, en remplacement du précédent, datant de 1953 et prématurément vieilli.

Également soliste, Martine Reymond se voit régulièrement invitée dans plusieurs festivals européens. Elle s'implique par ailleurs beaucoup dans la vie culturelle romande en participant à de nombreux concerts d'ensembles vocaux et de musique de chambre, tant au clavecin qu'à l'orgue. Sa passion pour les claviers la conduit à accompagner chaque année un voyage culturel sur les traces de Bach, où elle fait résonner les instruments préservés ou reconstitués sur lesquels ce dernier a joué.

Artiste résolument tournée vers la musique contemporaine, elle est sollicitée pour créer plusieurs œuvres de compositeurs suisses actuels, comme le Concerto pour orgue de Valentin Villard, et plusieurs pièces pour orgue seul ou en musique de chambre de Jean Froidevaux, Michel Hostettler, Pierre-André Vincent, Daniel Bouldjoua ou Jacques Henry. Martine Reymond enseigne enfin le clavecin et l'orgue au Conservatoire de Montreux.

Sources 
 
 « Concert de l'Avent à Epalinges : promenade au  », 24 Heures, 
 « Conservatoire de Lausanne », 24 Heures,

Liens externes 

 Association des concerts de St-Vincent

Notes et références 

Claveciniste suisse
Organiste classique suisse
Musicien vaudois
Naissance en février 1956
Élève de Marie-Claire Alain